Krylov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Porphyry Nikitic Krylov
 Porphyriy Nikitich Krylov